Jud – miasto w USA, w stanie Dakota Północna, w hrabstwie LaMoure
 Jud – litera alfabetu hebrajskiego